Naselja u Srbiji
 Žabare (Topola, Srbija), naselje u općini Topola
 Žabare (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac

Naselje na Kosovu
 Žabare (Kosovska Mitrovica, Kosovo), naselje u općini Kosovska Mitrovica